Городско́е поселе́ние Мыти́щи — упразднённое муниципальное образование в Мытищинском районе Московской области.

Административный центр и крупнейший населённый пункт — город Мытищи.

География 
Расположено в южной части Мытищинского района. На севере граничит с сельским поселением Федоскинским и городским поселением Пироговский, на северо-востоке — с городским поселением Черкизово и сельским поселением Тарасовским Пушкинского района, на востоке — с городским округом Королёв, на юго-востоке — с городским округом Балашиха, на юге и западе — с городом Москвой, на северо-западе — с городским округом Долгопрудный. Площадь территории муниципального образования — .

История 

 Современная история
Данный тип муниципальных образований был предусмотрен в законе 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и введён в ходе муниципальной реформы.

Муниципальное образование «Городское поселение Мытищи» было образовано в составе Мытищинского муниципального района на основании закона Московской области от 29 декабря 2004 г. № 198/2004-ОЗ «О статусе и границах Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошли город Мытищи и ещё 24 населённых пункта позже упразднённых Виноградовского, Коргашинского и Сгонниковского сельских округов.

На месте водохранилища здесь раньше было,Осташковское шоссе, которое проходило через Лосиноостровск, Ватутино, Бардино, Ховрино в Осташково, трасса потеряла эксплуатационное значение. Земли эти были заселены издавна. В 1940 году археологи обнаружили близ села Осташково на другом берегу Клязьминского водохранилища 5 курганов. Рядом располагалось селище, где была найдена керамика славянского времени.

Население

Состав городского поселения 
Городское поселение Мытищи включает в себя 25 населённых пунктов (1 город, 15 деревень, 2 села и 7 посёлков):

Местное самоуправление 
Глава городского поселения — Казаков Александр Михайлович.

Достопримечательности

См. также 
 Городское поселение
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Мытищи
 Городское поселение мытищи // Официальный сайт администрации Мытищинского района.

Городские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Мытищинского района